Shasta Lake peut désigner :
 Shasta Lake, une municipalité de Californie, aux États-Unis ;
 Shasta Lake, un lac de barrage de Californie.